C65 ou C.65 peut faire référence à :

 Caudron C.65, un hydravion biplan monoplace français ;
 Courage C65, un Sport-prototype de l'écurie Courage Compétition ;
 Tumeur maligne du bassinet, d'après la classification internationale des maladies ;
 La Galaxie du Sculpteur dans la constellation du Sculpteur, notée C65 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres